Prowincje Demokratycznej Republiki Konga są listą prowincji Demokratycznej Republiki Konga. Obecnie Demokratyczna Republika Konga składa się z dwudziestu pięciu prowincji. Stolica i miasto Kinszasa jest dwudziestą szóstą prowincją. Prowincje dzielą się na 145 terytoriów i miast, które z kolei dzielą się na sektory i gminy.

Obecny podział 

Wszystkie dane dotyczące ludności są szacunkowe, gdyż ostatni spis ludności miał miejsce w 1984 roku. Poniżej przedstawiono dane o populacji w poszczególnych prowincjach według danych szacunkowych z 2015 roku.

Dawny podział 
Wcześniej, w latach 1997-2015 kraj dzielił się na 11 prowincji.

Przypisy